

Вознесенське сільське поселення — сільське поселення, Амурський район, Хабаровський край
 Вознесенське сільське поселення — сільське поселення, Морозовський район, Ростовська область